Der BSC Kickers 1900 ist ein Fußballverein aus Berlin-Schöneberg. Seine Farben sind grün-weiß-rot. Gespielt wird am Sportplatz Monumentenstraße. Bis 1970 spielte der Verein mehrfach in der höchsten (West)-Berliner Liga und war damit erst- bzw. zweitklassig. In den letzten Jahrzehnten haben die Kickers jedoch nur noch in unteren Amateurklassen gespielt. Die 1. Herrenmannschaft spielt derzeit (Stand: Saison 2022/23) in der zehntklassigen Kreisliga B.

Geschichte 

Der Verein ging aus vier Vereinen hervor, die um die Jahrhundertwende entstanden waren:
der Schöneberger FC Borussia 1899
der Berliner Thor- und FC Elf 1900
der Schöneberger Thor- und FC Sportlust 1904
der BFC Hubertus 1905

Elf 1900 und Hubertus 1905 schlossen sich 1912 zum BFC Hubertuself 1900 zusammen. Sportlust 1904 und Borussia 1899 schlossen sich 1920 zum BV Sportlust Borussia Schöneberg 1899 zusammen.

Am 1. November 1923 schlossen sich schließlich der BFC Hubertuself und Sportlust Borussia zum Schöneberger FC Kickers 1900 zusammen, der 1927 in Berliner FC Kickers 1900 umbenannt wurde. Ab 1945 hieß der Verein SG Schöneberg Nord, 1949 fand die Wiederzulassung statt. Seit 1951 heißt der Verein BSC Kickers 1900.

Aktuell (Saison: 2019/20) besitzen die Kickers 1900 drei Herrenmannschaften, vier Jugendmannschaften und eine Frauenmannschaft. Die erste Herrenmannschaft des Vereins kann als klassische Berliner Fahrstuhlmannschaft beschrieben werden, da sie seit der Wiedervereinigung des Berliner Lokalfußballs (Saison 91/92) insgesamt 14 mal auf oder abgestiegen ist. Im Frühjahr 2022 hat sich bei den Kickers 1900 eine Walking Football-Mannschaft gegründet, in der Frauen und Männer unterschiedlichen Alters Gehfußball spielen.

Erfolge 
In der Saison 1926/27 erlangte der Verein neben Hertha BSC einen Staffelsieg in der Oberliga (man unterlag in den Entscheidungsspielen um den Titel des Verbandsmeisters 5:2 und 4:1). Damit bekam er die Berechtigung für das Spielen um den Titel des Deutsche Fußballmeisterschaft.

1987 und 1989 wurde man in der Altliga Berliner Pokalsieger.

Sportlicher Werdegang 
1953 – Aufstieg in die Vertragsliga
1954 – Abstieg in die Amateurliga
1960 – erneuter Aufstieg in die Vertragsliga
1961 – erneuter Abstieg in die Amateurliga
1965 – Aufstieg in die Regionalliga
1970 – Abstieg in die Amateurliga
1974 – Aufstieg in die Oberliga
1975 – Abstieg in die Amateurliga
1976 – Abstieg in die A-Klasse
1977 – Abstieg in die B-Klasse
1980 – Aufstieg in die A-Klasse
1988 – Abstieg in die B-Klasse
1990 – Abstieg in die C-Klasse
1991 – Wiederaufstieg in die B-Klasse
1992 – Aufstieg in die A-Klasse
1993 – Aufstieg in die Bezirksliga
1994 – Abstieg in die A-Klasse
1995 – Aufstieg in die Bezirksliga
1996 – Aufstieg in die Landesliga
1998 – Abstieg in die A-Klasse
1999 – Abstieg in die B-Klasse
2001 – Aufstieg in die A-Klasse
2007 – Aufstieg in die Bezirksliga
2008 – Abstieg in die A-Klasse
2009 – Abstieg in die B-Klasse
2010 – Aufstieg in die A-Klasse
2017 – Aufstieg in die Bezirksliga
2019 – Abstieg in die A-Klasse
2022 – Abstieg in die B-Klasse

ausführliche Saisondaten der 1. Herren

Weblinks 
www.kickers1900.de

Fußballverein aus Berlin
Verein im Berliner Fußball-Verband
Berlin-Schöneberg
BSC Kickers 1900